Estret de Bering, pas marí entre el cap Dejniov, l'extrem oriental d'Àsia
 Illa de Bering, illa russa en aigües del mar de Bering, al davant de la península de Kamtxatka
 Vitus Bering (Horsens, Jutlàndia, Dinamarca, 1681 – illa de Bering, Rússia, 1741), navegant i explorador
 Mar de Bering, massa d'aigua de l'oceà Pacífic 
 pont terrestre de Bering o Beríngia, pont terrestre d'uns 1.600 km de nord a sud al seu punt més ample, que uní l'actual Alaska